

Società 
Kohlberg Kravis Roberts, Società di private equity con sede a New York City

Codici 
 KKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaukura Atoll (Polinesia Francese)